Мария Августа:

 Мария Августа Ангальтская — дочь Эдуарда, герцога Ангальтского и его жены принцессы Луизы Саксен-Альтенбургской.
 Мария Августа Непомусена Саксонская — принцесса Саксонская, из династии Веттинов.
 Мария Августа Турн-и-Таксис — принцесса из дома Турн-и-Таксис